È noto soprattutto per aver interpretato Jeb Carter in La casa nella prateria.

Biografia 
Ha iniziato la sua carriera recitando in cinque episodi di Galactica 1980, in un episodio della serie televisiva CHiPs e nel film TV Conquest of the Earth. Nel 1982, dopo tre o quattro provini, è stato scelto per la parte di Jeb Carter in La casa nella prateria e ha partecipato anche ai relativi tre film post-serie. È poi apparso in altri due film (The Alibi nel 2006 e Offing David nel 2008) con ruoli secondari. Attualmente vive nella Carolina del Nord.

Doppiatore  
Nel 2002 Lindsay ha prestato la voce a un passante nel videogioco Grand Theft Auto: Vice City, il quarto dei tanti capitoli della popolare serie di videogiochi Grand Theft Auto, uscito su PlayStation 2 e Xbox 360.

Collegamenti esterni